Lisicle – militare e politico ateniese del V secolo a.C., amico di Pericle
 Lisicle – militare ateniese del IV secolo a.C., comandante degli Ateniesi nella battaglia di Cheronea